Förkortningen VLT kan syfta på

Vestmanlands Läns Tidning
Very Large Telescope (teleskop)
Visby Lokaltrafik